La Guajira of Guajira - departement van Colombia
 Guajira (Zulia) (voorheen Páez) - gemeente in Venezuela
 Schiereiland Guajira - een schiereiland in de Caribische Zee